Бри́ттон () — английские имя и фамилия, реже — топоним.

Люди

Имя 
 Основная статья — .

Фамилия 
 Основная статья — .
  (род. 1985) — британский учёный-материаловед, преподаватель Имперского колледжа Лондона.
 :
  (1817—1900) — 23-й мэр Сент-Луиса (Миссури, США) в 1875—1876 гг.
  (1885—1962) — американский боксёр.
 :
  (1771—1857) — английский антиквар, топограф, писатель и редактор.
  (1925—1994) — американский врач. Второй врач в истории США, убитый за то, что делает аборты.
  (род. 1987) — американский бейсболист.
  (род. в конце 1950-х) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания.
 Бриттон, Кэмерон (род. 1986) — американский актёр.
 Бриттон, Леон (род. 1982) — английский футболист.
 Бриттон, Натаниэль Лорд (1859—1934) — американский ботаник и систематик, президент Ботанического общества Америки.
  (1896—1991) — секретарь, любовница Президента США У. Гардинга, писательница-мемуаристка.
  (род. 1957) — английская телеведущая и писательница.
 Бриттон, Флойд (1937—1969) — панамский студенческий руководитель, член руководства Федерации студентов Панамы и Движения революционного действия.
  (1879—1950) — американская бизнесвумен, владелица «Сент-Луис Кардиналс» в 1911—1916 гг. (первая женщина в истории, владевшая клубом из Главной лиги бейсбола).
 Бриттон, Элизабет Гертруда (1858—1934) — американский ботаник, бриолог и преподаватель, соосновательница Американского бриологического и лихенологического общества.

Псевдоним
 Барбара Бриттон (наст. имя Барбара Морин Брэнтингем; 1919—1980) — американская актриса кино и телевидения.
 Зои Бриттон (наст. имя Мишель Ара Мёрфи; род. 1979) — американская порноактриса.
 Конни Бриттон (наст. имя Констанс Элейн Уомэк; род. 1967) — американская актриса кино и телевидения, певица и продюсер.
  (наст. имя Эрмилда Джейн Оуэн; 1923—1974) — американская актриса театра, кино и телевидения.
  (наст. имя Эдит Зэк; 1918—2008) — американская стриптизёрша.

Населённые пункты США 
  — деревня в Мичигане.
  — город в Южной Дакоте.

Прочее 
  — самый старинный из известных (примерно конец XIII в.) свод английских законов (написан на французском языке).

См. также 
 Бриттен